La Mesa hace referencia a varios artículos:

Lugares

En Colombia
 La Mesa (Cundinamarca), municipio;
Azúcar Buena (La Mesa), corregimiento en el municipio de Valledupar;

En España
 La Mesa (Grandas de Salime), parroquia civil del concejo de Grandas de Salime, Asturias;
 Camino Real del Puerto de la Mesa, antiguo paso montañoso de la época de la romanización que comunica Asturias con la provincia de León a través del puerto del mismo nombre;

En Estados Unidos
 La Mesa (California), ciudad.

En México
 La Mesa (Nogales), localidad del municipio de Nogales, Sonora.
 La Mesa (Ímuris), localidad del municipio de Ímuris, Sonora.
 La Mesa (Tijuana), demarcación territorial y administrativa del municipio de Tijuana (Baja California).
 Zona Arqueológica La Mesa, en Tehuacán (Puebla).

En Panamá
 Distrito de La Mesa, provincia de Veraguas;
 La Mesa (Veraguas), localidad;
 La Mesa (Los Santos), localidad;